Niemcy:
 Höhenberg – dzielnica Dorfen
 Höhenberg – dzielnica Kolonii
 Höhenberg – dzielnica Traunreut

Zobacz też:
 Hohenberg
 Höheberg